

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg Teryt jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Godziszów – wieś w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Godziszów 
 Godziszów – część wsi Majdan Zbydniowski w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany
 Godziszów – wieś w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Goleszów